

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Wygorzele – część miasta Tychy
 Wygorzele – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Wygorzele – część wsi Zygmuntowo w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wilczyn

Zobacz też 
 Wygorzel